Tony Williams peut désigner :
  (1928-1992), chanteur américain (The Platters) ;
 Tony Williams (1945-1997), batteur américain ;
 Tony Williams (1947-), bassiste anglais du groupe Stealers Wheel ;
 Tony Williams (1975-), joueur de football américain ;
 Tony Williams (1978-), joueur américain de basket-ball ;
 Tony Williams (1988-), joueur australien et tongien de rugby à XIII.